Стевица Ристич е македонски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 17 мача за националния отбор на Република Македония.

Външни препратки 
 National Football Teams

Северномакедонски футболисти
Сръбски футболисти
Северномакедонски сърби